De Budt est le nom de deux célèbres montreurs de marionnettes lillois du  et du  :

 Louis De Budt, dit Louis Poire Cuite (1849-1937)
 Gustave De Budt, son fils (1883-1967)